Лима́н (, с 1928 по 2016 г. — Октя́брьское (Жовтне́вое Пе́рвое)) — село, Червоноармейский Первый сельский совет, Волчанский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321688703. Население по переписи 2001 г. составляет 542 (243/299 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Лиман находится в 4-х км от реки Северский Донец, между рекой и селом находится большой лесной массив (сосна), по селу протекает сильно заболоченная безымянная река которая через 7 км впадает реку Северский Донец.
К селу примыкают сёла Цегельное, Синельниково, Симоновка.
На расстоянии в 1 км расположен посёлок Вильча, в 3-х км — г. Волчанск.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 1770 — основано как село Лиман.
 1928 — переименовано в село Октябрьское (Первое) (укр. Жовтневе Перше).
 2016 — селу возвращено название Лиман.

Название 
В Волчанском районе и области в 1920-е — начале 1930-х годов прошла «волна» переименований значительной части населённых пунктов, в основном на левом (восточном) берегу Донца, в «революционные» названия — в честь Октябрьской революции, пролетариата, сов. власти, Кр. армии, социализма, Сов. Украины, деятелей «демократического и революционного движения» (Т. Шевченко, Г. Петровского) и новых праздников (1 мая и др.) Это приводило к путанице, так как рядом могли оказаться сёла с одинаковыми новыми названиями, которым зачастую давали названия «1-е» и «2-е» — например, Первое, Второе, просто Октябрьское и оно же Жовтневое.

Экономика 
 В селе есть свинотоварная ферма, машинно-тракторные мастерские.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.
 Лиманская амбулатория семейной медицины.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов РККА. Похоронены 370 павших воинов.

Примечания

Ссылки 
 

Переименованные населённые пункты Украины
Населённые пункты, названные в честь Октябрьской революции
Населённые пункты Волчанского района